Sancha hace referencia a varios artículos:

Nombre 
 Sancha (nombre), nombre femenino muy frecuente en la Edad Media.

Apellido
 Sancha (apellido), apellido español poco frecuente.

Personas con ese nombre 
  Sancha Gómez (m. 983). Reina consorte de León,  esposa del rey Ramiro III de León 
  Sancha de Pamplona (m. 989), hija de Sancho Garcés I de Pamplona, reina consorte de León por su matrimonio con el rey Ordoño II de León, y condesa consorte de Castilla por su matrimonio con el conde Fernán González. 
  Sancha Sánchez de Castilla (1006-1027). Hija del conde de Castilla Sancho García y condesa consorte de Barcelona por su matrimonio con Berenguer Ramón I.
  Sancha de León (1013-1067), hija de Alfonso V de León y reina consorte de León por su matrimonio con Fernando I de León.
 Sancha Muñiz, noble leonesa asesinada por su sobrino.
 Sancha de Aragón, hija del rey Ramiro I de Aragón y esposa del conde Ermengol III de Urgel. 
 Sancha Raimúndez (1095/1102-1159). Hija de la reina Urraca I de León y hermana de Alfonso VII de León.
  Sancha de Castilla (1154-1208), hija del rey Alfonso VII de León, reina consorte de Aragón por su matrimonio con el rey Alfonso II de Aragón. 
  Sancha de Castilla (1137-1179), reina consorte de Navarra por su matrimonio con el rey Sancho VI de Navarra. 
  Sancha de Provenza (1225-1261). Hija de Ramón Berenguer V de Provenza y esposa de Ricardo de Cornualles, rey de Romanos.
 Sancha de Aragón (n. 1246), hija del rey Jaime I de Aragón y de Violante de Hungría.